Baukunst steht für:
 die Schaffung und ästhetische Gestaltung von Bauwerken, siehe Architektur#Eingrenzung des Begriffs
 Baukunst (Fernsehsendung), eine Dokumentarreihe des Senders ARTE
 eine zwischen 1925 und 1931 von Bernhard Borst herausgegebene Architekturzeitschrift